Первая леди Азербайджана (англ. First Lady of the Azerbaijani Republic) — супруга президента Азербайджанской Республики. Первая леди сопровождает мужа на официальных и торжественных мероприятиях. С 2003 года первой леди Азербайджана является Мехрибан Алиева, жена действующего президента Ильхам Алиева. Мехрибан Алиева является Первым вице-президентом Азербайджанской Республики.

Титул присваивается автоматически жене действующего президента и не избирается. Титул также не носит служебного характера.

Список первых леди Азербайджана

Азербайджанская Демократическая Республика (1918—1920)

Азербайджанская Советская Социалистическая Республика (1920—1991)

Азербайджанская Республика

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница нынешней Первой леди Азербайджанской Республики